Николай Николаевич Кычкин: Кычкин, Николай Николаевич (Кычкин-старший, 1940—2010) — советский и российский спортсмен и тренер по шашкам.
 Кычкин, Николай Николаевич (Кычкин-младший, род. 1974) — советский и российский спортсмен и тренер по шашкам, сын Кычкина-старшего.